Die India Open 2019 im Badminton fanden vom 26. bis 31. März 2019 in der K. D. Jadhav Indoor Hall in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Viktor Axelsen (Champion)
 Srikanth Kidambi (Finale)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)
 Sameer Verma (2. Runde)
 Ng Ka Long (zurückgezogen)
 Khosit Phetpradab (Viertelfinale)
 Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 He Bingjiao (Finale)
 Ratchanok Intanon (Champion)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Han Yue (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (1. Runde)
 Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (Viertelfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Viertelfinale)
 Bodin Isara / Maneepong Jongjit (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Finale)
 Vivian Hoo Kah Mun / Yap Cheng Wen (Viertelfinale)
 Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
 Li Wenmei / Zheng Yu (1. Runde)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champions)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
 Lu Kai / Chen Lu (2. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2019